L'Open d'Austràlia 2012, conegut oficialment com a Australian Open 2012, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. L'edició centenària del torneig es va celebrar entre el 16 i el 29 de gener de 2012 al Melbourne Park de Melbourne, Austràlia.

Notícies 
 El tennista serbi Novak Đoković va defensar el títol aconseguit l'any anterior i es va endur el seu tercer Open d'Austràlia després dels títols aconseguits els anys 2008 i 2011. Amb aquest aconseguia el seu cinquè títol de Grand Slam i el tercer consecutiu amb els de Wimbledon i US Open de l'any anterior. En la final va superar a Rafael Nadal en cinc sets i gairebé sis hores de partit (5:53), suposant el partit més llarg d'aquest torneig i alhora la final de Grand Slam més llarga de la història.
 La tennista bielorussa Viktória Azàrenka es va imposar en la primera final de Grand Slam que disputava, superant Maria Xaràpova, que havia guanyat aquest torneig l'any 2008. Ambdues finalistes es disputaven també accedir el número 1 del rànquing mundial, que en el cas d'Azàrenka era la primera vegada. Azàrenka també va esdevenir la primera tennista bielorussa en guanyar un Grand Slam en categoria individual, ja que només Natasha Zvereva havia accedit a una final (1988).
 La parella masculina formada per l'indi Leander Paes i el txec Radek Štěpánek va guanyar el seu primer títol de Grand Slam conjuntament en tot just el seu tercer torneig que disputaven. En la final van superar els germans bessons estatunidencs Bob i Mike Bryan, campions en cinc ocasions d'aquest torneig i parella número 1 del rànquing. Tanmateix, Paes, guanyava el seu setè títol de dobles de Grand Slam, completant a més el Grand Slam durant la carrera (guanyar tots els títols de Grand Slam) amb 38 anys. Tot i que no van ser seleccionats com a caps de sèries, van esdevenir la primera parella en l'Era Open en guanyar les tres primeres parelles caps de sèrie en aquest torneig.
 La parella femenina formada per les russes Svetlana Kuznetsova i Vera Zvonariova va guanyar el seu primer títol de Grand Slam com a parella, però Kuznetsova ja havia guanyat en aquesta mateixa categoria l'any 2005.
 La parella mixta formada per l'estatunidenca Bethanie Mattek-Sands i el romanès Horia Tecău van guanyar el seu primer títol de Grand Slam de la seva carrera, en el cas d'ella, tot just era la seva primera final de Grand Slam, mentre que ell havia disputat ja dues finals en dobles masculins. El tennista indi Laender Paes no va poder repetir l'èxit de la final de dobles masculins i només fou finalista.
 El tennista suís Roger Federer va disputar el seu partit número 1000 en el circuit ATP, coincidint també amb la 31a vegada consecutiva que accedia a quarts de final d'un Grand Slam.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Quadre doble mixt

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Novak Đoković (Campió)
  Rafael Nadal (Final)
  Roger Federer (Semifinals)
  Andy Murray (Semifinals)
  David Ferrer (Quarts de final)
  Jo-Wilfried Tsonga (4a ronda)
  Tomáš Berdych (Quarts de final)
  Mardy Fish (2a ronda)
  Janko Tipsarević (3a ronda)
  Nicolás Almagro (4a ronda)
  Juan Martín del Potro (Quarts de final)
  Gilles Simon (2a ronda)
  Aleksandr Dolhopòlov (3a ronda)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Andy Roddick (2a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Richard Gasquet (4a ronda)
  Feliciano López (4a ronda)
  Viktor Troicki (2a ronda)
  Florian Mayer (renúncia per lesió)
  Stanislas Wawrinka (3a ronda)
  Fernando Verdasco (1a ronda)
  Milos Raonic (3a ronda)
  Kei Nishikori (Quarts de final)
  Juan Mónaco (1a ronda)
  Marcel Granollers (2a ronda)
  Juan Ignacio Chela (3a ronda)
  Ivan Ljubičić (1a ronda)
  Radek Štěpánek (1a ronda)
  Kevin Anderson (3a ronda)
  Jürgen Melzer (1a ronda)
  Alex Bogomolov Jr. (2a ronda)

Individual femení 
  Caroline Wozniacki (Quarts de final)
  Petra Kvitová (Semifinals)
  Viktória Azàrenka (Campiona)
  Maria Xaràpova (Final)
  Li Na (4a ronda)
  Samantha Stosur (1a ronda)
  Vera Zvonariova (3a ronda)
  Agnieszka Radwańska (Quarts de final)
  Marion Bartoli (3a ronda)
  Francesca Schiavone (2a ronda)
  Kim Clijsters (Semifinals)
  Serena Williams (4a ronda)
  Jelena Janković (4a ronda)
  Sabine Lisicki (4a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (2a ronda)
  Peng Shuai (2a ronda)
  Dominika Cibulková (2a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (3a ronda)
  Flavia Pennetta (1a ronda)
  Daniela Hantuchová (3a ronda)
  Ana Ivanović (4a ronda)
  Julia Görges (4a ronda)
  Roberta Vinci (2a ronda)
  Lucie Šafářová (1a ronda)
  Kaia Kanepi (2a ronda)
  Anabel Medina Garrigues (3a ronda)
  Maria Kirilenko (3a ronda)
  Yanina Wickmayer (1a ronda)
  Nàdia Petrova (2a ronda)
  Angelique Kerber (3a ronda)
  Monica Niculescu (3a ronda)
  Petra Cetkovska (2a ronda)

Doble masculí 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (Final)
  Maks Mirni /  Daniel Nestor (Semifinals)
  Michael Llodra /  Nenad Zimonjić (3a ronda)
  Mahesh Bhupathi /  Rohan Bopanna (3a ronda)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (3a ronda)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Quarts de final)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecau (Semifinals)
  Aisam-Ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (3a ronda)
  Oliver Marach /  Alexander Peya (1a ronda)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (Quarts de final)
  Frantisek Cermak /  Filip Polasek (3a ronda)
  Santiago González /  Christopher Kas (Quarts de final)
  Scott Lipsky /  Rajeev Ram (Quarts de final)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (2a ronda)
  Colin Fleming /  Ross Hutchins (3a ronda)
  Paul Hanley /  Jamie Murray (1a ronda)

Doble femení 
  Kveta Peschke /  Katarina Srebotnik (2a ronda)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (Quarts de final)
  Vania King /  Iaroslava Xvédova (Quarts de final)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (3a ronda)
  Maria Kirilenko /  Nàdia Petrova (3a ronda)
  Sania Mirza /  Ielena Vesninà (Semifinals)
  Andrea Hlavacková /  Lucie Hradecká (Semifinals)
  Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Natalie Grandin /  Vladimira Uhlirova (2a ronda)
  Iveta Benesova /  Barbora Záhlavová-Strýcová (2a ronda)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (Final)
  Jarmila Gajdosova /  Bethanie Mattek-Sands (3a ronda)
  Núria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (2a ronda)
  Su-Wei Hsieh /  Galina Voskobóieva (2a ronda)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (1a ronda)
  Vera Duixévina /  Shahar Pe'er (2a ronda)

Doble mixt 

  Kveta Peschke /  Mike Bryan (1a ronda)
  Katarina Srebotnik /  Nenad Zimonjić (renúncia per lesió)
  Maria Kirilenko /  Daniel Nestor (renúncia per lesió)
  Lisa Raymond /  Rohan Bopanna (Quarts de final)

 <li>  Ielena Vesninà /  Leander Paes (Final)
 <li>  Sania Mirza /  Mahesh Bhupathi (Semifinals)
 <li>  Andrea Hlavacková /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (Quarts de final)
 <li>  Bethanie Mattek-Sands /  Horia Tecau (Campions)

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

2012
Competicions tennístiques del 2012